Obhájcem titulu byl Čech Jiří Veselý, který již nemohl startovat.

Vítězem se stal první nasazený Australan Luke Saville, který ve finále zdolal Kanaďana Filipa Peliwa po setech 6–3, 5–7, 6–4.

Nasazení hráčů 
  'Luke Saville (vítěz)
  Thiago Monteiro (1. kolo)
  Liam Broady (2. kolo)
  Kaiči Učida (čtvrtfinále)
  Frederico Ferreira Silva (3. kolo)
  Andrew Harris (3. kolo)
  Kyle Edmund (čtvrtfinále)
  Stefano Napolitano (2. kolo)
  Nikola Milojević (3. kolo)
  Adam Pavlásek (semifinále)
  Kimmer Coppejans (3. kolo)
  Julien Cagnina (1. kolo)
  Nick Kyrgios (2. kolo)
  Connor Farren (1. kolo)
  Herkko Pöllänen (3. kolo)
  Karim Hossam (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorů 
 Pavouk kvalifikace dvouhry juniorů

Australian Open 2012
Juniorský tenis v roce 2012